Нижче наведено список 373 муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор.

Кот-д'Армор

Кот-д'Армор